Help & Manual – program pod Windows, firmy EC Software, do tworzenia oraz edycji plików pomocy w formacie PDF, WinHelp, HTML Help, e-Book i innych. Program wyróżnia się interfejsem wzorowanym na edytorze tekstów, ma zintegrowane projektowanie spisu treści, indeksu słów kluczowych, czy kontekstowej pomocy z edytorem. Dużą zaletą programu jest generowanie dokumentów w formacie PDF.

Zobacz też 
 HTML Help
 JavaHelp
 WinHelp

Zintegrowane środowisko programistyczne